Neápolis kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Neápolis (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Neápoli (ort i Grekland, Kreta), Nomós Lasithíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar